Международный кубок Ниццы 2012 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2012—2013. Это 17-й по счету традиционный турнир, проводимый с 24 по 28 октября 2012 года в Ницце, на арене «Patinoire Jean Bouin».

Соревнования прошли среди взрослых спортсменов в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду; а среди юниоров только в одиночных разрядах.

Ссылки 
 Результаты

2012 год в фигурном катании
2012
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Октябрь 2012 года
Спорт во Франции в 2012 году